La coobazione è la ridistillazione di un liquido sulla stessa miscela da cui è stato distillato una prima volta.

Voci correlate
Distillazione

Collegamenti esterni

Distillazione
GLAM/Museo Galileo